Tetuan (Tetuán) – miasto w Maroku
 Tetuán – dzielnica Madrytu
 Tetuán – stacja metra w Madrycie